Skladba má více významů:

 synonymum pro slovo složení
 Syntax (jazyková skladba)
 Skladba (nauka) – nauka o komponování – kompozice (hudba)
 Hudební skladba – konkrétní hudební dílo

Externí odkazy